Kaliuntu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kaliuntu, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Desa Kaliuntu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar